Branne puede referirse a: 

 Branne, comuna francesa situada en Doubs.
 Branne, comuna francesa situada en Gironda.